Network Information Service
 Nowy izraelski szekel
 Naftna Industrija Srbije – serbskie przedsiębiorstwo przemysłowe